Külpmann ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Külpmann (* 1972), deutscher Rechtswissenschaftler und Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Julian Külpmann (* 1989), deutscher Jazz- und Popmusiker